Jan Vos kan syfta på bland andra:

* Jan Vos (1612–1667), nederländsk skald
 Jan Vos (1888–1939), nederländsk fotbollsspelare

Se även 

 Jan Voss